Toponímia: 
 Chambon (Charente Marítim), municipi al departament del Charente Marítim (regió de Nova Aquitània, França)
 Chambon (Cher), municipi al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Chambon (Gard), municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Chambon (Indre i Loira), municipi al departament de l'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Le Chambon, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Chambon-le-Château, municipi al departament del Losera (regió d'Occitània, França)
 Chambon-sur-Cisse, municipi al departament del Loir i Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Chambon-sur-Dolore, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Le Chambon-Feugerolles, municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Chambon-la-Forêt, municipi al departament del Loiret (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Chambon-sur-Lac, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Le Chambon-sur-Lignon, municipi al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Chambon-Sainte-Croix, municipi al departament de la Cruesa (regió de Nova Aquitània, França)
 Chambon-sur-Voueize, municipi al departament de la Cruesa (Nova Aquitània)
 Cantó de Chambon, cantó francès al districte de Lo Buçon (departament de Cruesa, França)
 Biografies: Nicolas Chambon alies Joseph Chambon (Brévannes, Val-de-Marne, 1748 - París, 1826), metge i polític